Ehrhart ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Ehrhart (1700–1756), deutscher Mediziner, Apotheker, Botaniker und Paläontologe
 Christof E. Ehrhart (* 1966), deutscher Manager und Hochschullehrer
 Eugène Ehrhart (1906–2000), französischer Mathematiker
 Franz Josef Ehrhart (1853–1908), deutscher Politiker (SPD)
 Gustav Ehrhart (1894–1971), deutscher Chemiker
 Jacques Ehrhart (1875–1949), Schweizer Komponist
 Jakob Friedrich Ehrhart (1742–1795), deutscher Apotheker und Botaniker schweizerischer Herkunft
 Jodocus von Ehrhart (1740–1805), deutscher Mediziner
 Josef Ehrhart (1859–1926), württembergischer Oberamtmann
 Léon Ehrhart (1854–1875), französischer Komponist
 Ludwig Ehrhart (* 1990), französischer Biathlet
 Michael Ehrhart (1953–2017), deutscher Werbefotograf, Porträtfotograf und Fotodesigner
 Otto Ehrhart (auch Otto Ehrhart-Dachau; 1893–1945?), deutscher Schriftsteller, in Polen vermisst
 Robert Ehrhart-Ehrhartstein (1870–1956), österreichischer Ministerialbeamter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Erhard
 Ehrhard
 Ehrhardt
 Erhardt